Sinopa (mitologija)
 Sinopa (mjesec)
 Sinop (Sinop, Turska) (grčki: Sinope), grad u Turskoj, u istoimenoj pokrajini